Seehausen (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Seehausen (Thüringen), een Ortsteil van Bad Frankenhausen/Kyffhäuser in de Duitse deelstaat Thüringen
Seehausen (Landkreis Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Seehausen am Staffelsee, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren